Richard Joseph Meagher (né le  à Belleville en Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait dans la LNH avec les Canadiens de Montréal, les Whalers de Hartford, les Devils du New Jersey et les Blues de Saint-Louis.

Meagher fut capitaine des Blues en 1989-1990 ; il remporta le trophée Frank-J.-Selke avec ces mêmes Blues en 1990.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1973-1974 || Terriers de Boston ||NCAA ||30 ||19 ||21 ||40 ||26 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Terriers de Boston || NCAA|| 32||25 ||28 ||53 ||80 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Terriers de Boston || NCAA||28 ||12 ||25 ||37 ||22 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || Terriers de Boston || NCAA|| 34|| 34||46 || 80|| 42|| || || || ||
|-
| 1977-1978 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse ||LAH || 57|| 20||27 ||47 ||33 ||11 ||5 ||3 ||8 ||11
|-
| 1978-1979  || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse ||LAH ||79 ||35 ||46 ||81 ||57 ||10 ||1 ||6 ||7 ||11
|-
| 1979-1980 || Canadiens de Montréal || LNH|| 2||0 ||0 ||0 ||0 || || || || ||
|-
| 1979-1980  || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse ||LAH  || 64 ||32 ||44 ||76 ||53 ||6 || 3|| 4|| 7||2 
|-
| 1980-1981 || Whalers de Hartford || LNH|| 27|| 7|| 10||17 ||19 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || Whalers de Binghamton || LAH|| 50||23 ||35 ||58 || 54|| || || || ||
|-
| 1981-1982 || Whalers de Hartford || LNH|| 65||24 ||19 ||43 ||51 || || || || ||
|-
| rowspan="2"|1982-1983 || Whalers de Hartford || LNH|| 4||0 ||0 ||0 ||0 || || || || ||
|-
| Devils du New Jersey|| LNH|| 57|| 15||14 ||29 ||11 || || || || ||
|-
| 1983-1984 || Devils du New Jersey || LNH|| 52||14 ||14 ||28 ||16 || || || || ||
|-
| 1983-1984 || Mariners du Maine || LAH|| 10||6 ||4 ||10 || 2|| || || || ||
|-
| 1984-1985 || Devils du New Jersey || LNH|| 71||11 || 20|| 31|| 22|| || || || ||
|-
| 1985-1986 || Blues de Saint-Louis ||LNH ||79 ||11 ||19 ||30 ||28 ||19 ||4 ||4 ||8 ||12
|-
| 1986-1987 || Blues de Saint-Louis || LNH|| 80|| 18|| 21||39 ||54 ||6 ||0 ||0 ||0 ||11
|-
| 1987-1988 || Blues de Saint-Louis || LNH|| 76|| 18|| 16|| 34|| 76||10 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
| 1988-1989 || Blues de Saint-Louis || LNH|| 78|| 15|| 14|| 29|| 53||10 ||3 ||2 ||5 ||6
|-
| 1989-1990 || Blues de Saint-Louis || LNH|| 76|| 8|| 17|| 25|| 47|| 8||1 ||0 || 1||2
|-
| 1990-1991 || Blues de Saint-Louis || LNH|| 24|| 3||1 ||4 ||6 || 9||0 ||1 || 1||2

| 691 ||144  ||165 ||309 || 383|| 62|| 8||7 ||15 ||41

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en novembre 1953
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur des Mariners du Maine (1977-1987)
Gagnant du trophée Frank-J.-Selke
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Belleville (Ontario)
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché